Altos del Rosario kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Altos del Rosario (ort), Bolívar, 
 Altos del Rosario (kommun), Bolívar,